MWT bezeichnet als Abkürzung
 die neuseeländische Region Manawatu-Wanganui als Regionalcode nach ISO 3166-2
 den Multiplen Wachbleibetest, ein Verfahren der apparativen Leistungsdiagnostik in der Schlafmedizin auch Maintenance of Wakefulness Test genannt
 eine Mittelweichenteilfahrstraße in der Eisenbahnsicherungstechnik
 MWT, MWT-A, MWT-B: Intelligenztests, siehe Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenz-Test
 Mitteleuropäischer Wirtschaftstag

MWt bezeichnet als Abkürzung
 „Megawatt thermisch“, nicht-gesetzliches Einheitenzeichen für die thermische Leistung

MWT